Schultag steht für:
einen Werktag, an dem Schulunterricht stattfindet, oder gesetzlich stattfinden darf
die Stunden des Tages, in denen Schule ist; siehe Unterrichtszeit

Siehe auch